CRC steht für:
 Camera-Ready Copy, Ausdruck eines Dokumentes/einer Grafik als Druckvorlage
 Capablanca-Random-Chess, eine Schachvariante auf 10 × 8 Feldern mit Zusatzfiguren
 Caricom Reparations Commission, karibische Kommission für Reparationen für Sklaverei und Menschenrechtsverletzungen (seit 2013)
 Chemical Rubber Company (siehe auch CRC Handbook of Chemistry and Physics)
 Costa Rica, olympisches Länderkürzel
 Crowd and Riot Control, englischer Ausdruck für die „Überwachung von unfriedlichen Menschenansammlungen und Eindämmung von Krawallen“
 Committee on the Rights of the Child, UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes

Informatik:
 Class-Responsibility-Collaboration-Karten, ein Hilfsmittel für das objektorientierte Design
 Cyclic Redundancy Check, englisch für: zyklische Redundanzprüfung, ein Verfahren zur Bestimmung eines Prüfwerts für Daten, um Fehler bei der Übertragung oder Speicherung erkennen zu können

Medizin:
 Chronic Refractory Cough englische Bezeichnung für Chronischer refraktärer Husten
 Colorectal Cancer, englische Bezeichnung für Darmkrebs, alle bösartigen (malignen) Tumoren des Darmes
 CRC-Syndrom, siehe Bonnet-Dechaume-Blanc-Syndrom

Militär:
 Control and Reporting Centre, in den NATO-Ländern und in den österreichischen Luftstreitkräften eine militärische Luftraumüberwachungszentrale

Politik & Verwaltung:
 Committee on the Rights of the Child, UN-Kinderrechteausschuss
 Constitutional Review Commission, Kommission zur Überarbeitung der Verfassung Gambias
 Convention on the Rights of the Child, englische Bezeichnung für die Kinderrechtskonvention
 Costa Rica, Kürzel des Internationalen Olympischen Komitees
 Costa-Rica-Colón, Währungscode nach ISO 4217
 Criminal Record Certificate, im Gebrauch der EU für Führungszeugnis

Technik:
 Cagiva Research Centre, italienischer Motorradentwickler
 Clausius-Rankine-Cycle, Clausius-Rankine-Kreisprozess, thermodynamischer Kreisprozess vieler Dampfkraftwerke
 Close Range Correction, deutsch: Nahbereichkorrektur, ein Begriff beim Nikon-Objektiv für den Korrektionsausgleich bei der Entfernungseinstellung, der eine hohe Auflösung bis in den Nahbereich ermöglicht
 CRC-9 HF-Stecker für Pigtails (Hochfrequenz)
 Crew Rest Compartment, ein Ruheraum für Flugzeugpersonal auf Langstreckenflügen

Wirtschaft:
 Camair-Co, eine kamerunische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Changchun Railway Vehicle Co., Ltd.
 China Resources, chinesisches Unternehmen
 Commodity Risk Controlling, englische Bezeichnung für die Bewertung und Steuerung von Preisänderungsrisiken von Waren
 CRC Press, ein Verlag

Wissenschaft:
 Catalysis Research Center, Zentralinstitut für Katalyseforschung der Technischen Universität München
 Collaborative Research Center, englische Bezeichnung für Sonderforschungsbereich
 CRC Handbook of Chemistry and Physics
 CRC Handbook of Tables for Organic Compound Identification

CR-C steht für:
 Provinz Cartago, Provinz in Costa Rica nach ISO 3166-2

crc steht für:
 Lonwolwol (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Paama-Ambrym-Sprachen auf Ambrym, Vanuatu

Abkürzung